Distretto di Anta – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Anta – distretto del Perù nella regione di Cusco
Distretto di Anta – distretto del Perù nella regione di Huancavelica